Rör kan syfta på:

 Rör –  ihåliga långsmala föremål som oftast har cirkulära tvärsnitt och relativt tunna väggar
Elektronrör – en elektronisk komponent
Lysrör – en elektrisk ljuskälla
Nanorör – en cylinderformad form av grundämnet kol
Pitot-rör – en anordning för att mäta vätskans stagnationstryck
Slang (rör) – ett böjligt rör
Rör (vävning) –  utrymmet mellan lamellerna i vävskeden där varpens trådar träs
Rör (släkte) – ett grässläkte, även om andra högväxande gräsarter
Spanskrör – ett slags käpp
Rör – ett alternativt namn på Fjällröding
Rör – förkortning för rörskridskor
Rör – en hög med stenar utan jordtäcke. se Röse

Se även
 Endotrachealtub